La parola radiogramma può assumere differenti significati:
lastra radiografica  – lastra sulla quale è impressa un'immagine radiografica negativa
radiotelegramma  – telegramma inviato mediante radiotelegrafia